Hutteau est un patronyme porté notamment par :

 Emmanuel Hutteau (1968-), footballeur professionnel français ;
 François-Louis Hutteau (1729-1807), homme politique français ;
 Justine Hutteau (1994-), entrepreneuse française ;
 William Hutteau (1998-), joueur français de rugby à XV.